Dans le jeu de bridge le Grand coup est une technique de jeu qui consiste à couper une ou plusieurs cartes maîtresses du partenaire dans le but réduire le nombre de ses atouts au nombre d'atouts de l'adversaire dangereux qui est situé devant lui. C'est un cas particulier de la tactique de réduction d'atouts.

L'objectif est de prendre en fourchette un adversaire long en atouts. Dans certains cas, l'adversaire est obligé de jouer atout lui-même et d'y livrer une levée.

Exemple typique 

Sud joue 4 et a déjà perdu 3 levées, la main est en Nord.

A ce stade de la partie, le seul moyen pour Sud de gagner consiste à couper le V pourtant maître (Grand coup) et revenir du 2 pris de l'A pour arriver à la disposition suivante avec la main en Nord :

Sur le 4 avancé par Nord, Est est maintenant obligé de couper devant Sud et livrer le contrat.

Si Sud avait commis l'erreur de défausser son  sur le V, il aurait été obligé de couper le pli suivant à  et n'aurait pu empêcher la réalisation du R d'Est. La situation aurait en effet été similaire au diagramme ci-contre sauf que la main aurait été en Sud.

De la même manière, si le déclarant avait commis l'erreur de joueur l'A du mort plutôt que le V, il aurait été obligé de couper le pli suivant pour de-nouveau se retrouver à 2 cartes de la fin avec la main en Sud et cette même disposition de cartes ou une disposition équivalente.

Exemple atypique 

Avec les  adverses initialement répartis 5-0, sud a réalisé 6 des 7 premières levées et attaque le 2 de sa main.

Les ? représentent des cartes dont le niveau précis n'est pas connu par Ouest à ce stade de la donne.

Si Ouest jette un , les deux prochains plis seront des plis à  remportés d'une manière ou d'une autre par la paire Est-Ouest. A ce stade, soit Ouest sera en main et devra jouer  lui-même à 3 plis de la fin soit il sera obligé de couper le pli et jouer  à l'avant-dernier pli. Dans un cas comme dans l'autre, il ne pourra pas empêcher le déclarant de faire deux levées d'atout et gagner son contrat. 

Pour espérer faire chuter le contrat, Ouest doit couper le  bien qu'il sache pertinemment que son partenaire est maître (Grand coup en défense). Il doit ensuite revenir A puis D en priant pour que le R soit chez son partenaire. Si sa prière est exaucée et que la D tient, il continuera ensuite du 2. les cartes seront alors comme suit :   

Est prendra le pli au R et cette fois c'est Sud qui sera obligé de couper le retour  devant Ouest et lui permettre ainsi de faire son 10 pour une levée de chute.

Références 

Bridge